Велий () може да се отнася за:

 Децим Велий Фид, суфектконсул 144 г.
 Децим Велий Руф Юлиан, консул 178 г.
 Велий, старославянски за „голям“, „велик“

Вижте също 
 Великан
 Веляна
 Великан, село в Южна България